Канга (, ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.

Персоналии 
 Канга, Каку Гелор (род. 1990) — габонский футболист.
 Канга, Луис (род. 1995) — эквадорский футболист, защитник клуба ЛДУ Кито и сборной Эквадора.
 Канга Аргуэльес, Хосе (1770—1848) — испанский граф, государственный деятель, министр финансов Испании.

Другое 
 Африканская канга — пестрый элемент одежды, похожий на саронг, который носят женщины, а иногда и мужчины в Восточной Африке.
 См. также 
 Канг 
 Канго
 Кенга (персонаж)